Vestmarka (Oslomarka), bos in Noorwegen
Vestmarka (Nøtterøy), veengebied in Noorwegen
Vestmarka (Eidskog), plaats in Noorwegen
Vestmarka (Larvik), gebied in Noorwegen
Vestmarka (Buskerud), heuvel in Noorwegen